Cuvântul voyageur () poate înseamna:
 Parcul Național Voyageurs – parcul național din Statele Unite ale Americii
 Voyageur – album de studio al proiectului Enigma
 Voyageur – cântec și single din album cu același nume al proiectului Enigma